Veldpolitie (Nederlands-Indië), van ca. 1920 tot de Indonesische onafhankelijkheid een algemene politiedienst voor het binnenland van de voormalige kolonie Nederlands-Indië

 Veldpolitie (Nederland), van 1955 tot 1993 gespecialiseerde detachementen van de Rijkspolitie die zich bezighielden met toezicht op jacht, visserij en milieuwetgeving

 Veldpolitie (Nederland), van 1993 tot nu gespecialiseerde buitengewone opsporingsambtenaren in domein II, VI en algemeen opsporingsambtenaren in zowel (semi)overheidsdienst als aangesteld bij (semi)private instellingen  die zich bezighouden met toezicht op jacht, visserij en milieuwetgeving; Toezicht & Handhaving Buitengebied. 

De veldpolitie dient niet te worden verward met de veldwachters.